Mudd ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Mudd (1942–2020), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Roger Mudd (1928–2021), US-amerikanischer Journalist
 Samantha Mudd, Schauspielerin
 Samuel Mudd (1833–1883), US-amerikanischer Arzt

 Victoria Mudd (* 1946), US-amerikanische Dokumentarfilmerin

Mudd steht für:
 Mudd (Einheit), arabisches Hohlmaß für Getreide